Johnny Ekström (Örgryte, 5 de março de 1965) é um ex-futebolista sueco. Jogava como atacante.

Fez sucesso no IFK Göteborg, onde teve três passagens (1984-86, 1992 e 1997, quando encerrou a carreira). Também teve bons desempenhos no Empoli, no Bayern de Munique e no Cannes.

Sua carreira começou a declinar no modesto time da Reggiana, e chegou ao fundo do poço no Betis. Entretanto, Ekström recuperou a boa forna atuando por Dynamo Dresden e Eintracht Frankfurt até regressar à Suécia e ao IFK, onde colocou ponto final em sua carreira de jogador.

Seleção Sueca
Pela Seleção Sueca, Ekström disputou 47 jogos e marcou treze gols entre 1986 e 1995. Atuou na fracassada campanha da seleção na Copa de 1990, onde os suecos cairam na primeira fase. Militou também na Eurocopa de 1992 realizada na Suécia. Era a grande chance dos amarelos conquistarem seu primeiro título a nível internacional, mas Ekström e seus companheiros acabaram derrotados pela Alemanha. Preterido para a Copa de 1994, Ekström deixou a seleção em 1995.

Futebolistas da Suécia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Futebolistas do IFK Göteborg
Futebolistas do FC Bayern München
Futebolistas da Association Sportive de Cannes Football
Futebolistas do Dynamo Dresden
Futebolistas do Eintracht Frankfurt